Gminy w USA:
 Parke (ang. Parke Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Parke (ang. Parke County) – w stanie Indiana